Лејрвик може бити:

 Лејрвик (Хордаланд), град у округу Хордаланд, Норвешка
 Лејрвик (Ејстурој), село на острву Ејстурој, Фарска Острва